Ши́хин (Ши́хина) — фамилия, а также топоним:

 Шихин, Анатолий Яковлевич (1922—1989) — доктор технических наук, профессор МЭИ, участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Шихино